Корое́д-типо́граф или большой еловый короед () — жук подсемейства короедов. Широко распространён в хвойных, преимущественно еловых лесах Евразии. Относится к числу особо опасных вредителей леса.

Описание 

Имеет цилиндрическое чёрно-коричневое, длиной 4,2—5,5 мм тело, опушённое волосками. Питается лубом и внешней частью заболони хвойных деревьев, прогрызая  ходы под корой.

Ареал 
Вся территория Европы за исключением степной зоны, Сибирь, Дальний Восток (включая Камчатку, Сахалин, Южные Курилы), Закавказье, Казахстан, Северная Африка, Турция, Монголия, Северный Китай, Корея. Вид завезён в Северную Америку.

Местообитание 
В пределах обширного ареала обитает в разнообразных условиях и стациях, где произрастают деревья кормовых пород. Встречается в равнинных и горных лесах, около речных и нагорных насаждений. В лесной зоне средней полосы вид обитает практически повсеместно на территории всего ареала основной кормовой породы – ели, в меньшей степени кедров, лиственницы и иных хвойных.

Предпочитает селиться в еловых насаждениях, произрастающих на суглинистых и супесчаных лесных почвах. Также селится в более влажных типах ельников. Заселяет свежий бурелом, ветровал, свежие неокорённые брёвна на складах лесоматериалов, порубочные остатки на лесосеках, брошенные брёвна, а также больные и ослабленные деревья.

Жизненный цикл 
Лёт жуков начинается с наступлением весны, при этом конкретные сроки определяются температурой воздуха. Началу лёта предшествует отсутствие осадков, температура воздуха в день начала лёта должна подняться до +18°С и более, а подстилки, где зимуют жуки, - до +8°С и выше.

Выбор дерева осуществляет самец, который находит ослабленное или свежесрубленное дерево, прогрызает в коре ход и привлекает самку специальным веществом - феромоном. Привлечённые феромоном самки попадают через входной канал в брачную камеру, где после оплодотворения каждая самка начинает прогрызать свой ход, по бокам которого откладывают яйца.  

Вылупляющиеся из яиц личинки в процессе питания прогрызают свои личиночные ходы перпендикулярно маточному ходу. Этот характерный рисунок отпечатывается на внутренней части коры и внешнем слое древесины дерева. Каждый из этих ходов, если личинка преждевременно не погибает, заканчивается куколочной колыбелькой, где личинка окукливается, а затем превращается в молодого жука. В зависимости от погодных условий развитие личинок продолжается от 18 до 27 дней, куколок – 6...14 дней. Жуки, выходящие из куколок, прогрызают кору и вылетают наружу.
При определённых условиях (тёплая и сухая погода, наличие кормовых деревьев) короед-типограф может резко увеличивать свою численность, приводя к гибели лесных насаждений на значительных площадях. Причиной гиперинвазии этих жуков становится снижение выработки смолы, заживляющей повреждения коры, во время засухи. На территории Европейской России в периоды: 1875-1876 гг., 1882-1883 гг., 1890-1893 гг., 1921 г., 1938-1944 гг., 1963-1971 гг. усыхание ельников каждый раз сопровождалось массовым  размножением  короеда-типографа.  Продолжительность  вспышек  массового размножения короеда чаще всего составляет 4-5 лет, но при повторных засухах эти вспышки могут быть затяжными и продолжаться до 9 и даже 12 лет. Широкий резонанс вызвала вспышка короеда-типографа 2011-2014 годов в Центральной России (в частности, в Московской области), явившаяся следствием аномальной жары 2010 года и неэффективного лесного законодательства. В итоге Московская область столкнулась с невиданными ранее объёмами санитарных рубок. В конце 2018 года председатель Комитета лесного хозяйства И.В. Советников заявил, что Московская область победила короеда типографа.

Меры борьбы 
Поскольку короед-типограф наносит значительный ущерб лесному и лесопарковому хозяйству, для снижения его численности применяются традиционные мероприятия:

Своевременная уборка из леса больных деревьев, например обожженных или наголо объеденных, раньше, чем на них поселятся и размножатся короеды.
 Выборка свежезаселённых короедами деревьев и ошкуривание их, то есть снятие с них коры раньше вылета жуков; тонкие деревья при этом сжигаются.
 Раскладывание и своевременное ошкуривание приманочных, ловчих деревьев; с осени или зимой срубают несколько здоровых деревьев и, очистив их от ветвей, оставляют лежать в лесу до весны; тогда на них нападают короеды и кладут под кору их свои яйца; когда из всех яиц вылупятся личинки, кору счищают и все выводки короедов погибают; если имеют дело с теми видами короедов, которые размножаются дважды в лето, то в начале лета выкладывают вторую партию ловчих деревьев и ошкуривают их в конце лета.

Для ликвидации последствий в погибших и повреждённых насаждениях проводятся сплошные и санитарные рубки с последующим лесовосстановлением.

Примечания

Литература 
 Маслов А. Д. Короед-типограф и усыхание еловых лесов / А. Д. Маслов. — М. : ВНИИЛМ, 2010. 138 с. ISBN 978-5-94219-170-2.
 Комарова И. А. (ВНИИЛМ). Массовое размножение короеда-типографа в 2010-2014 гг. и защита еловых насаждений // Лесохозяйственная информация. 2015. № 3. С. 22-34.

Ссылки 

 Короед-типограф Ips typographus (Linnaeus, 1758) — фотография Д. И. Гаврюшина
 Фотографии (англ.).
 Короед-типограф в Подмосковье: казнить нельзя помиловать. РИАМО. 23 сентября 2013

Короеды
Животные, описанные в 1758 году
Насекомые Евразии
Насекомые-вредители